Хасани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хасани, Синан (1922—2010) — югославский и косовский политический деятель, председатель Президиума СФРЮ.
 Хасани, Ферхан (род. 1990) — македонский футболист.
 Хасани, Шпетим (род. 1982) — косоварский футболист, играющий на позиции нападающего.